Jean-Luc Évin, né en 1955 à Lamballe (Côtes-d'Armor), est un journaliste français.

Il est directeur des rédactions et de l'information dOuest-France depuis juin 2014.

Carrière
Il est diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille ().

Entré à Ouest-France en 1980, il est d'abord rédacteur localier à Loudéac (Côtes-d'Armor).

Il est ensuite directeur départemental du Finistère de 1983 à 1996, en poste à Quimper.

Il rejoint le siège d'''Ouest-France à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour être d'abord responsable du service économique et social en 1996, puis secrétaire général de la rédaction en 1998, et rédacteur en chef en 2005. 

Administrateur de lAgence France-Presse'' depuis , il est élu vice-président en novembre 2015, en remplacement de Francis Morel.

Notes et références 

Naissance en 1955
Naissance à Lamballe
Journaliste français du XXIe siècle
Élève de l'École supérieure de journalisme de Lille
Rédacteur en chef
Naissance dans les Côtes-du-Nord